Лучшие синглы России 2016 года (Tophit Top Year-End Hits 2016) — итоговый список наиболее популярных синглов в России, по версии музыкального портала Tophit по данным за 2016 год.

Примечания 

Чарты TopHit 2016 года
2016
2016 год в музыке России